Нуево Санто Томас има више значења:

 Нуево Санто Томас (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Санто Томас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику